Charlotte Rohlin est une footballeuse internationale suédoise née le  à Linköping. Actuellement avec le Linköpings FC, elle évolue au poste de défenseur.

Carrière

Statistiques détaillées 

 22 matchs inconnus en championnat en 1998.
 18 matchs inconnus en championnat en 1999.
 22 matchs inconnus en championnat en 2000.
 18 matchs inconnus en championnat en 2001.
 22 matchs inconnus en championnat en 2002.
 17 matchs inconnus en championnat en 2003.
 22 matchs inconnus en championnat en 2004.
 22 matchs inconnus en championnat en 2005.
 22 matchs inconnus en championnat en 2006.
 22 matchs inconnus en championnat en 2007.
 3 matchs inconnus en coupe en 1999-00.
 3 matchs inconnus en coupe en 2000-01.
 3 matchs inconnus en coupe en 2007.
https://web.archive.org/web/20160222160815/http://www.linkopingfc.com/index.php?menu=2&submenu=8 → matchs de championnat jusqu'à 2013
https://www2.svenskfotboll.se/damallsvenskan/tidigare-ar/resultat-2010/tabell-resultat/?scr=player&fplid=4c739694-7598-4efb-945a-5bfc0917d659
http://www.everysport.com/sport/fotboll/fotbollsserier-1999/division-1-dam/mellersta/1742

Palmarès 
Championnat de Suède : (1)
Championne en 2009
Coupe de Suède : (3)
Vainqueur en 2006, 2008 et 2009

Liens externes

Notes et références 

Naissance en décembre 1980
Naissance à Linköping
Footballeuse internationale suédoise
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2008